Dieppe - comuna francesa da Alta Normandia.
 Dieppe (Nova Brunswick), Canadá.
 Dieppe-sous-Douaumont - comuna francesa da Lorena.
 Dieppe Bay Town - vila em São Cristóvão e Nevis.

Desambiguações de topônimos